Le 'Desportivo da Praia est un club cap-verdien de football basé à Praia sur l'Ile de Santiago.

Histoire 

 1979 : Fondation du club

Palmarès 
Championnat Régionaux: 2
 Championnat de l'île de Santiago :
 Vainqueur en 1990

Championnat d el'île de Santiago (Sud):
Vainqueur en 2016

Tournoi d'Ouverture de Praia :
 Vainqueur en 2014 et 2015

Bilan saison par saison

Compétition nationale (étage de groupe)

Compétition régionale

Ancien joueur 
 Márcio (meilleur buteur du championnat régional en 2013/14)

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel
Desportivo Praia â Facebook

Club de football à Praia
Championnat de l'île de Santiago (Zone Sud)
Club de football fondé en 1979